Шардонне () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шардонне, Жюль — французский шашист и шашечный деятель конца XIX — первой половины XX веков.
 Шардонне, Лин (1943—1980) — французская актриса.

 Шардонне () — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара.

См. также 
 Шардоне — классический сорт белого винограда и одноимённое сортовое вино.
 Сен-Никола-дю-Шардонне — барочный римско-католический храм в центре Парижа, расположенный в 5-м округе.